Выборы в IV Рийгикогу состоялись 11-13 мая 1929 года.

Результаты 
Число избирателей: 712 670 без учёта армии
Явка: 508 106 (69.3%) (+ 12306 в армии)
Недействительных голосов: 3110 (с армией); 0,6%
Действительных голосов: 504 996; 99.4% (с армией)

Ссылки 
IV Riigikogu valimised : 11.-13. maini 1929 / [koostanud A. Tooms] ; Riigi Statistika Keskbüroo = Élections au parlement : de 11.-13. mai 1929 / Bureau Central de Statistique de l'Estonie Tallinn, 1929 (Tallinn : Riigi trükikoda)

1929 год в Эстонии
Выборы 1929 года
Парламентские выборы в Эстонии